Burnham Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnham Hill (Maine)	
 Burnham Hill (Pennsylvania)